Ostatni legion (The Last Legion) – powieść Chrisa Buncha z 1999, pierwszy tom cyklu
 Ostatni legion (L’ultima legione) – powieść Valeria Massima Manfrediego z 2002
 Ostatni legion – cykl powieści Chrisa Buncha
 Ostatni legion – międzynarodowy film w reżyserii Douga Leflera z 2007, ekranizacja powieści Valeria Massima Manfrediego